Bavaria est le nom latin de la Bavière en Allemagne. Ce nom peut aussi désigner :
 Bavaria (statue), une statue sur la Theresienwiese de Munich ;
 (301) Bavaria, un astéroïde ;
 Bavaria Film, studios de cinéma situés à Munich ;
 Bavaria (Bavaria Yachtbau), un chantier naval allemand ;
 Bavaria (bière), une bière néerlandaise ;
 Bavaria Germanair, une ancienne compagnie aérienne allemande ;
 Bavaria solarpark, centrale photovoltaïque en Bavière.
 Le train nommé Bavaria, qui était une relation Trans-Europ-Express reliant Zurich à Munich.